Méndez se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Morales Méndez
 Eduardo Méndez